Geografie
 Tholen (eiland), een eiland in de Nederlandse provincie Zeeland
 Tholen (gemeente), een gemeente op het eiland Tholen en Sint Philipsland
 Kantongerecht Tholen, een kantongerechten in Nederland van 1838 tot 1934
 Tholen (stad), een stad in de gemeente Tholen.

Personen
 Jan de Vicq Tholen, een Friese patriot
 Willem Bastiaan Tholen, een Nederlands kunstschilder
 Willem Tholen (gewichtheffer), een Nederlands gewichtheffer

Schepen
Hr.Ms. Tholen (1943), een Nederlandse mijnenveger van het type MMS 126 feet, vernoemd naar het eiland Tholen.